NSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nowshahr (Iran)